Уи́тикон () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Дитикон. Население составляет 3754 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0248.

Ссылки 
 Официальная страница